Alle von der Football Association anerkannten A-Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1872 – 1880 – 1890 – 1900 – 1910 – 1920 – 1930 – 1940 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
England war erster Länderspielgegner für Schottland (1872, erstes Länderspiel für England), Irland (1882) und Nordirland (1921) und erster europäischer Länderspielgegner für Ecuador (1970). Gegen keine andere Mannschaft mussten mehr Mannschaften ihre höchsten Niederlagen hinnehmen, 15 Mannschaften verloren am höchsten gegen England: Belgien (1:9), Böhmen (0:4), Irland (0:13, höchster Sieg Englands), Kroatien (1:5), Luxemburg (2× 0:9), Mexiko (0:8), Montenegro (1:5) Nordirland (0:7), Österreich (1:11), Portugal (0:10), Spanien (1:7), Tschechien (0:5), Türkei (0:8), UdSSR (0:5) und Ungarn (0:7). Hinzu kommen vier Länder (Deutschland (0:9), Niederlande (2:12), Schweiz (0:9) und Schweden (1:12)), die ihre höchsten Länderspielniederlagen gegen die englische Amateurnationalmannschaft erlitten. Dagegen konnte bisher kein Land gegen England seinen höchsten Sieg erzielen.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der englischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 FA-Archiv (englisch)

Einzelnachweise 

England
!